

Calcio 
 SuperLiga 2007-2008 – campionato di calcio, in Serbia
 Superliga 2007-2008 – campionato di calcio, in Slovacchia

Calcio a 5 
 Superliga 2007-2008 - campionato di calcio a 5 in Russia

Pallavolo 
 Superliga 2007-2008 – torneo di pallavolo femminile, in Brasile